Émile Henry peut désigner :
 Émile Henry, une entreprise française de poterie culinaire ; 
 Émile Henry (1872–1894), un militant anarchiste français, condamné à mort et exécuté.